Lidia puede referirse a:

Nombre 

 Lidia, nombre de mujer;

Personas 
 Lidia de Tiatira o Santa Lidia, citada en el nuevo testamento.
 Lydia (1980-): cantante española.

Lugares 
 Lidia, región histórica situada al oeste de la península de Anatolia 
 Lydia, localidad de Luisiana, Estados Unidos.
Lidia, región situada al sur de Venezuela.

Miscelánea 
 Lydia, episodio de la serie Heroes.
 Lidia o corrida de toros. En especial la Lidia a pie o, más ampliamente, referido a la Tauromaquia.
 Toro de lidia
 (110) Lidia: asteroide.
 Lidia: género de arañas.
 Lidia: ex genus botánico, hoy Minuartia.